Phenacoccus tucumanus  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Phenacoccus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Эквадор.

Описание 

Питаются соками таких растений, как бразильский перец (Schinus terebinthifolius; Anacardiaceae), апельсин (Citrus sinensis), лимон, цитрус (Рутовые).
Таксон  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , ,  и другими. Видовое название происходит от места первого обнаружения (департамент Сан-Мигель-де-Тукуман в аргентинской провинции Тукуман).

См. также 

 Peliococcus zillae
 Acantholecanium haloxyloni

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1983 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки